Kreuzberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile, Stadtteile, Wüstungen:
 Berlin-Kreuzberg, Ortsteil und ehemaliger Bezirk von Berlin
 Fraulautern-Kreuzberg, Ortsteil des Saarlouiser Stadtteils Fraulautern, Saarland
 Kreuzberg (Ahr), Ortsteil der Ortsgemeinde Altenahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Kreuzberg (Crailsheim), Wohngebiet in der Kernstadt von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kreuzberg (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kreuzberg (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kreuzberg (Hallerndorf), Ortsteil der Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kreuzberg (Havelaue), Wohnplatz der Gemeinde Havelaue, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kreuzberg (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzberg (Kaiserswerth), Ortswüstung nahe Kaiserswerth, Stadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzberg (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Kreuzberg (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Bayern
 Kreuzberg (Schöntal), Wohnplatz im zentralen Gemeindeteil von Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kreuzberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kreuzberg (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kreuzberg (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kreuzberg (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kreuzberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Kreuzberg (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kreuzberg (Gemeinde Gurk), Ortschaft von Gurk, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kreuzberg (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Kreuzberg (Gemeinde Arbesbach), Ortsteil in der Marktgemeinde Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Bergern), Ortsteil von Bergern im Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Breitenstein), Ortsteil von Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Payerbach), Katastralgemeinde von Payerbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kreuzberg (Gemeinden Brunnenthal, Schärding), Ortschaft von Schärding und der Gemeinde Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Pierbach), Ortschaft von Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kreuzberg (Gemeinde Bischofshofen), Ortschaft von Bischofshofen, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Kreuzberg (Gemeinde Admont), Ortsteil der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Bad Radkersburg), Ortsteil von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Edelschrott), Katastralgemeinde von Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Halbenrain), Ortsteil von Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Rotte von Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kreuzberg (Gemeinde Wies), Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Kreuzberg, deutscher Name von Kružberk, Gemeinde im Bezirk Opava, Region Moravskoslezský, Tschechien
 Kreuzberg, deutscher Name von Krucemburk, Flecken im Bezirk Havlíčkův Brod, Region Vysočina, Tschechien

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Kreuzberg (Lasörlinggruppe), (2783 m), Berg in der Lasörlinggruppe, Bezirk Lienz, Österreich
 Kreuzberge, Chrüzberg (max. 2065 m), Bergzug im Alpstein bei Haag SG (Sennwald), Kanton St. Gallen, Schweiz
 Kreuzberg (Wölzer Tauern) (2045 m), Berg in den Wölzer Tauern bei Irdning-Donnersbachtal und Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kreuzberg (Schladminger Tauern) (ca. 1975 m), Berg in den Schladminger Tauern bei Haus im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kreuzberg (Bayerische Voralpen) (1715,6 m), nahe Bayrischzell, Landkreis Miesbach, deutsch-österreichische Grenze
 Großer Kreuzberg (ca. 1425 m), Berg in den Ybbstaler Alpen bei Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kleiner Kreuzberg (1367 m), Berg in den Ybbstaler Alpen bei Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kreuzberg (Koralpe) (1112 m), im Höhenzug der Koralpe bei Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kreuzberg (Rhön) (927,8 m), bei Haselbach in der Rhön (Bischofsheim an der Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Kreuzberg (Wechsel) (908), Berg im Höhenzug des Wechsels bei Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Krzyżna Góra (654 m), in den Falkenbergen des Landeshuter Kamms bei Sokolec, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kreuzberg (Windische Bühel) (633 m), höchster Gipfel der Windischen Bühel zwischen Leutschach an der Weinstraße und Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kreuzberg (Ellenried) (606,8 m), bei Ellenried (Eppishausen), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kreuzberg, deutscher Name des Křížová hora (Lausitzer Gebirge) (563 m), bei Jiřetín pod Jedlovou, Bezirk Děčín, Region Ústecký, Tschechien
 Kreuzberg (Oberpfälzisches Hügelland) (522 m), zwischen Hohenzant (Vilseck) und Kreuzberg (Hahnbach), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kreuzberg, deutscher Name des Křížový vrch (Stod) (487,0 m), im Schwihauer Hügelland bei Losina (Chotěšov), Bezirk Plzeň-jih, Region Plzeňský, Tschechien
 Kreuzberg (Steigerwald) (470 m), Berg im Steigerwald
 Kreuzberg (Oststeirisches Hügelland) (447 m), Erhebung im Oststeirisches Hügelland bei Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kreuzberg (Kürbitz) (ca. 430 m) in Kürbitz, ehemaliges Erbbegräbnis der Adelsfamilie von Feilitzsch
 Kreuzberg (Burglengenfeld) (421 m), in Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kreuzberg, deutscher Name des Křížový vrch (408 m) in der Böhmischen Schweiz, bei Rynartice, Bezirk Děčín, Region Ústecký, Tschechien
 Kreuzberg (Geiselbach) (388 m), bei Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kreuzberg (Dörfleins) (367 m), bei Dörfleins (Hallstadt), Landkreis Bamberg, Bayern
 Kreuzberg (Jauernick-Buschbach) (365,6 m), in den Jauernicker Bergen in Jauernick-Buschbach (Markersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kreuzberg (Hofkirchen) (331,6 m), in Hofkirchen (Donau), Landkreis Passau, Bayern
 Kreuzberg (287,0 m), zwischen Sommerach und Nordheim am Main, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Weininsel#Kreuzberg
 Kreuzberg (Arnsberg) (263 m), bei Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzberg (Mittelrheinisches Becken) (177,0 m), auf dem Wollendorf-Gladbacher Beckenhang des Mittelrheinischen Beckens, in Neuwied, nordnordöstlich von Altwied-Kümmelberg, südlich von Melsbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kreuzberg (Bonn) (161 m), in Endenich, kreisfreies Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzberg (Börde) (110,8 m), bei Beyendorf-Sohlen, kreisfreies Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Kreuzberg (Schatensen) (91 m), zwischen Schatensen und Brockhöfe (Wriedel), Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Kreuzberg (Wriedel) (85 m), bei Wriedel, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Kreuzberg (Berlin) (66,1 m), im Ortsteil Kreuzberg des kreisfreien Berlin

 Kreuzberg (Schwandorf), im Kreuzbergviertel (Schwandorf), Landkreis Schwandorf, Bayern; siehe Wallfahrtskirche Zu Unserer Lieben Frau vom Kreuzberg
 Kreuzberg (Salzachtal), Sporn des Buchbergs bei Kreuzberg (Bischofshofen), Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Kreuzberg in Pleystein (555 m), bei Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gebirgspässe:
 Kreuzpass (Georgien) (2379 m), an der Georgischen Heerstraße im Kaukasus (alt auch Krestowaja Gora, Kreuzberg)
 Kreuzbergpass (1636 m), bei nahe Sexten, Provinzen Südtirol und Belluno, Italien
 Kreuzbergsattel (1074 m), in den Gailtaler Alpen, nahe Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Baulichkeiten:
 Burg Kreuzberg (Rheinland-Pfalz), Schloss im Ahrtal, Stammsitz der Barone von Boeselager
 Burg Kreuzberg (Oberschwaben), abgegangene Burg bei Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kloster Kreuzberg, Kloster und Brauerei am Rhöner Berg bei Bischofsheim, Unterfranken
 Sender Kreuzberg, Radio- und Fernsehsender auf dem Kreuzberg (Rhön)
 Brauhaus am Kreuzberg, Brauerei und Brennerei bei Hallerndorf, Oberfranken
 Kloster Kreuzberg (Philippsthal), ehemaliges Kloster in Philippsthal, Hessen
 Kryžių Kalnas, deutsch Kreuzberg, Berg der Kreuze, Wallfahrtsort bei Šiauliai, Litauen

Kreuzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kreuzberg (1871–1916), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Anne Kreuzberg (* 1963), deutsche Fußballspielerin
 Carin Kreuzberg (* 1935), deutsche Bildhauerin
 Georg Kreuzberg (1796–1873), Entdecker der Quelle des Apollinarisbrunnens
 Michael Kreuzberg (* 1957), deutscher Kommunalpolitiker
 Pitt Kreuzberg (1888–1966), deutscher Maler

Kreuzberg ist der Name einer Weinlage:
 Nordheimer Kreuzberg, Einzellage im Anbaugebiet Franken

Siehe auch:
 Am Kreuzberg
 Creutzberg
 Kreitzberg
 Kreutzberg
 Kreutzberger
 Kreuzburg
 Křížová hora
 Křížový vrch
 Mittlerer Kreuzberg
 Oberer Kreuzberg
 Unterer Kreuzberg